O Belize Premier Football League é primeira divisão do futebol de Belize, é disputado por dez equipes divididas em dois grupos regionais, Norte e Sul, o campeonato já mudou de designação por sete oportunidades, sendo o atual Caribbean Motors Cup. É organizado pela Football Federation of Belize.

Clubes da época 2014-2015

Campeões

Interdistrict Championship 
1969/70 : FC San Joaquín
1976/77 : Queens Park Rangers (Stann Creek United) 
1978/79 : Queens Park Rangers (Stann Creek United)

Títulos

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Futebol de Belize
Belize